Рогоносец:

 Рогоносец — муж, которому изменяет жена.
 «Рогоносец» — советский художественный фильм, снятый режиссёром Аркадием Красильщиковым в 1990 году.

См. также 
 Куколд